«Тень, или Может быть, всё обойдётся» — советский музыкальный фильм по пьесе Евгения Шварца «Тень», снятый  режиссёром Михаилом Козаковым в  году.

Сюжет 
Учёный Христиан-Теодор приезжает в сказочное королевство, где царят нажива, зависть и злоба. Он оказывается вовлечён в сложнейшую сеть интриг королевского двора. После первой встречи с принцессой учёный заговорил со своей тенью, и вдруг она оживает. Теодор-Христиан (или просто Теодор), тень главного героя, оказывается полной его противоположностью — холодным, циничным, расчетливым малым. Христиан влюбляется в принцессу Луизу и пытается пригласить её на свидание, но Тени удаётся обмануть его.

Безвестная Тень, пресмыкавшаяся в потёмках, в считанные дни успевает отбить любимую девушку у Учёного, восходит на престол королевства и начинает всем диктовать свою волю. Друзья и возлюбленная отвернулись от Христиана, и ему грозит вечный позор и казнь. Но всё заканчивается счастливо, потому что тень не может одолеть человека. Добро победило в этой истории.

В ролях 
 Константин Райкин — учёный Христиан-Теодор / тень Теодор-Христиан (поёт Михаил Серышев)
 Марина Неёлова — Юлия Джули (поёт Лариса Долина)
 Марина Дюжева — принцесса Луиза (поёт Светлана Степченко)
 Анна Ямпольская — Аннунциата
 Александр Лазарев — доктор
 Михаил Козаков — Цезарь Борджиа, журналист
 Вячеслав Невинный — Пьетро, хозяин гостиницы
 Юрий Волынцев — первый министр
 Спартак Мишулин — министр финансов
 Гурген Тонунц — тайный советник
 Иван Уфимцев — палач
 Владимир Ферапонтов — полицейский
 Валентин Кулик — мажордом
 Александр Цекало — певец на пляже
 Лолита Милявская — курортница
 Семён Берлин — продавец ножей
 Ирина Вдовина — контрабасистка
 Александр Рыжков — эпизод
 Аркадий Коваль — эпизод
 Станислав Михин — эпизод

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Михаил Козаков, Игорь Шевцов
 Режиссёр: Михаил Козаков
 Оператор: Виктор Шейнин
 Художник: Алексей Аксёнов, Дмитрий Алексеев
 Композитор: Владимир Дашкевич
 Текст песен: Юлий Ким
 Вокал: Сергей Никитин, Лариса Долина, Светлана Степченко, Анна Ямпольская, Михаил Серышев, Александр Цекало, Лолита Милявская
 Хореография: Кирилл Ласкари
 Звукорежиссёр: Олег Зильберштейн

Особенности экранизации 
Через 20 лет после фильма 1971 года пьеса Евгения Шварца была снова перенесена на экран. Новая экранизация истории о раздвоении личности учёного несла намного более острый социальный контекст, преобладающий над комедийным началом. В обоих фильмах в одной из главных ролей выступила Марина Неёлова.

Ссылки 
 Информация о фильме на сайте «Кинотеатр.ру»

Примечания 

Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1991 года
Телефильмы студии «Мосфильм»
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Фильмы-притчи
Телефильмы на русском языке
Экранизации произведений Евгения Шварца
Фильмы о двойниках
Фильмы-сказки СССР